Фомкино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 17 км к северо-западу от села Карамышево и в 13 км к востоку от центра города Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Задорожской волости с центром в д.Лопатово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района